Mineral Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mineral Springs (Alabama)
 Mineral Springs (Arkansas)
 Mineral Springs (Florida)
 Mineral Springs (Illinois)
 Mineral Springs (Indiana)
 Mineral Springs (Kansas)
 Mineral Springs (Louisiana)
 Mineral Springs (New York)
 Mineral Springs (North Carolina)
 Mineral Springs (Ohio)
 Mineral Springs (Pennsylvania)
 Mineral Springs (Tennessee)
 Mineral Springs (West Virginia)

Siehe auch:
 Mineral Springs Township
 Mineral Spring